Сезон 2015-16 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії, що стартувало 24 липня 2015 року та фінішувало 14 травня 2016 року. Це 23-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вчетверте стала Вікторія (Пльзень).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт Синот-ліги 
 Перша чеська ліга на soccerway 

2015-2016
Чехія
Чехія
2015 у Чехії
2016 у Чехії